Belka kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Belka (berg),

Ryssland 

 Gudermes, ort, Tjetjenien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar